Сервера-де-Писуэрга ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина. Занимает площадь 323,21 км². Население — 2579 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 116 км.

Покровителями города считаются святой Роке и Нтра. Сра. Дель Кастильо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento
 Web oficial alternativa
 Polígono Industrial de Cervera de Pisuerga
 Estado del Embalse de Cervera
 Estado del Embalse de Requejada
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León
 El Roblón de Estalaya y la tejeda de Tosande
 Información, fiestas e imágenes de Cervera de Pisuerga

Муниципалитеты Паленсии